Юліана Нассау-Ділленбурзька (1546–1588) — донька графа Нассау-Ділленбургу Вільгельма I та графині Юліани цу Штольберг, дружина першого графа Шварцбург-Рудольштадту Альбрехта VII.
 Юліана Нассау-Ділленбурзька (1565—1630) — донька графа Нассау-Ділленбургу Йоганна VI та ландграфині Єлизавети Лейхтенберзької, була двічі одруженою.
  Юліана Нассау-Ділленбурзька (1587–1643) — донька графа Нассау-Зігену Йоганна VII та графині Магдалени Вальдекської, друга дружина ландграфа Гессен-Касселю Моріца Вченого.

Сторінки-неоднозначності людських імен